GIF Sundsvall is een Zweedse voetbalclub uit Sundsvall, een stad in het landsdeel Norrland. De club is in 1903 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in de Norrporten Arena, dat plaats biedt aan 7.700 toeschouwers. De voetbalvereniging heeft een lange geschiedenis in de Allsvenskan, het hoogste voetbalniveau van Zweden.

Geschiedenis

De club werd op 25 augustus 1903 in het Matilda Anderssons Café. De club die werd opgericht stond in die tijd voor Godtemplarnas Idrotts Förening Sundsvall. Later kregen de letters GIF een andere betekenis, die tot nu toe nog altijd bekend zijn als Gymnastik och Idrottsföreningen Sundsvall.

In 1965 behaalde de club voor het eerst de hoogste klasse. Sinds die tijd speelt de club in de Allsvenskan of in de Superettan. De club speelde in 1975, 1987-1989, 1991, 2000-2006, 2008, 2012, 2014-2019 en vanaf 2022 bij de elite. 

GIF Sundsvall is een van de meest succesvolle en bekende clubs uit Norrland.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches
 Sören Åkeby (2008–2012)
 Roger Franzén (2012–2016)
 Joel Cedergren (2016–2017)